GBM puede hacer referencia a:
Gran Besanzón Metrópoli
Glioblastoma multiforme, el tumor cerebral primario más frecuente en adultos, y también el más agresivo;
Game Boy Micro, una videoconsola portátil de Nintendo;
Movimiento browniano geométrico, un proceso estocástico derivado del movimiento browniano;
Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa;
Código internacional de matriculación de la Isla de Man;
Código IATA del Aeropuerto de Garbaharey (Somalia).